Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno P.

Reference

Chorvatské seznamy
P